Чемпионат мира по стрельбе из лука 1952 года — 15-й чемпионат мира по стрельбе из лука. Соревнование было проведено в Брюсселе (Бельгия) в июле 1952 года и был организован Всемирной Федерации стрельбы из лука (FITA).

Призёры

Классический лук

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA

Спорт в Бельгии в 1952 году
Чемпионаты мира по стрельбе из лука
Стрельба из лука
Чемпионаты мира в Бельгии
Июль 1952 года